Дополнительные выборы в Европейский парламент в Греции прошли 18 октября 1981 года, на них избиралась греческая делегация, состоящая из 24 депутатов. Выборы в остальных странах Европейского экономического сообщества проводились в 1979 году до того, как Греция стала членом ЕЭС.

Результаты 

|- style="text-align:right;"
! style="background-color:#E9E9E9; width:400; text-align:left;" colspan="2" | Партия
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" | Лидер
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Голоса
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | %
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Места
|-
|style="background-color: #2D902D" width=5px| 
| style="text-align:left;" |Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК)
| style="text-align:left;" |Георгиос Папандреу
| style="text-align:right;" |2 278 030
| style="text-align:right;" |40,12
| style="text-align:right;" |10
|-
|style="background-color: #166BC7" | 
| style="text-align:left;" |Новая демократия
| style="text-align:left;" |Георгиос Раллис	
| style="text-align:right;" |1 779 462
| style="text-align:right;" |31,34
| style="text-align:right;" |8
|-
|style="background-color: #C80000" | 
| style="text-align:left;" |Коммунистическая партия
| style="text-align:left;" |Харилаос Флоракис
| style="text-align:right;" |729 052
| style="text-align:right;" |12,84
| style="text-align:right;" |3
|-
|
| style="text-align:left;" |Коммунистическая партия (внутренняя)
| style="text-align:left;" |Леонидас Киркос
| style="text-align:right;" |300 841
| style="text-align:right;" |5,30
| style="text-align:right;" |1
|-
|style="background-color: red" |
| style="text-align:left;" |Партия демократрического социализма/ Партия фермеров и рабочих 
| style="text-align:left;" |Йагос Пешмазоглу
| style="text-align:right;" |241 666
| style="text-align:right;" |4,26
| style="text-align:right;" |1
|-
|style="background-color: saddlebrown" |
| style="text-align:left;" |Прогрессивная партия
| style="text-align:left;" |Спирос Маркезинис
| style="text-align:right;" |111 245
| style="text-align:right;" |1,96
| style="text-align:right;" |1
|- style="border-top:2px solid gray;"
|
| style="text-align:left;" |Христианская демократия
| style="text-align:left;" |Никос Псароудакис
| style="text-align:right;" |65 056
| style="text-align:right;" |1,15
| style="text-align:right;" |0
|-
|style="background-color: #FF7F50" |
| style="text-align:left;" |Союз демократического центра
| style="text-align:left;" |Ионнис Зигдис
| style="text-align:right;" |63 673
| style="text-align:right;" |1,12
| style="text-align:right;" |0
|-
|
| style="text-align:left;" |Либеральная партия 
| style="text-align:left;" |Никитас Венизелос
| style="text-align:right;" |59 141
| style="text-align:right;" |1,04
| style="text-align:right;" |0
|-
|
| style="text-align:left;" |Прочие партии
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:right;" |49 495
| style="text-align:right;" |0,87
| style="text-align:right;" |0
|- style="background-color:#E9E9E9"

| style="text-align:right;" colspan="3" | Действительные бюллетени
| 5 677 661
| 98,70
| colspan="3" rowspan="2" | 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Недействительные/ пустые бюллетени
| 74 683
| 1,30
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Всего
| 5 752 344
| 100,00
| 24
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan="3" | Зарегистрированных избирателей/Явка
| 7 059 778
| 81,48
| colspan="2" |
|-
| style="text-align:left;" colspan="6" |Источник: 
|}

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (1979)

Примечания 

Греция
Выборы в Европейский парламент в Греции
1981 год в Греции
Октябрь 1981 года